Esistono due comuni con questo nome

Cubelles, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
Cubelles, comune francese nel dipartimento dell'Alta Loira